Harbi bezeichnet:
 Ḥarbī, muslimischer Rechtsbegriff

Harbi ist der Familienname folgender Personen:
 Abbas Al-Harbi (* 1967), kuwaitischer Handballspieler
 Ibrahim al-Harbi (* 1975), saudi-arabischer Fußballspieler
 Khalid Al-Harbi (* 1975), saudi-arabischer Tischtennisspieler
 Mahamoud Harbi (1921–1960), dschibutischer Politiker
 Mansoor al-Harbi (* 1987), saudi-arabischer Fußballspieler
 Mishal Sayed Al-Harbi (* 1975), kuwaitischer Leichtathlet
 Mohammed Harbi (* 1933), franco-algerischer Historiker
 Moteb al-Harbi (* 2000), saudi-arabischer Fußballspieler